Casa Salinas puede hacer referencia a:
 Casa Palacio de Salinas (Málaga)
 Casa de Salinas (Sevilla).